Las euriarqueotas (Euryarcheota) o euriotas son un filo o recientemente un superfilo del dominio Archaea. Es uno de los dos grupos principales de arqueas y originalmente fue separado del otro grupo (Crenarchaeota) basándose en las secuencias del ARNr. Son procariontes simples y abarcan un conjunto amplio y diverso de microorganismos. Recientemente se propuso que Euryarchaeota debería considerarse un superfilo y que algunas de sus clases comprenderían filos separados por derecho propio, junto con otros filos arqueanos descubiertos recientemente.

Clasificación 
Podemos distinguir los siguientes grupos de euriarqueotas:

Halófilos extremos 

Estas arqueas pertenecen a las clase Haloarchaea. Viven en ambientes extremadamente salinos, lagos salados, piscinas de evaporación de agua del mar, depósitos subterráneos salinos, pero ahora también en las superficies de alimentos altamente salados como salazones de pescados y carnes. Otros organismos halófitos (hongos, camarones, etc) tienen concentraciones salinas citoplasmáticas normales, gastando energía permanentemente en llevar sal fuera de la célula y agua dentro. Estas archaea, pueden vivir a mayores concentraciones salinas y tienen la ventaja de tener la misma concentración salina dentro de las células que fuera. Por ello, para sobrevivir necesitan soluciones con un mínimo de sal del 9%, pero la mayoría de las especies prefieren el 12-23% y pueden sobrevivir con concentraciones del 32% de sal. 

Las haloarqueas tienen la característica única de usar la luz como fuente de energía sin tener clorofila. Para ello poseen un pigmento llamado bacteriorodopsina (de funcionamiento similar a la rodopsina de la retina de los vertebrados) que le da un color púrpura a la membrana y que reacciona con la luz produciendo un gradiente de protones a lo largo de la membrana que les permite la síntesis de ATP. Comprende unos veinte géneros.

Metanógenos 

Este es un grupo extenso de arqueas que producen metano como parte de su metabolismo. Comprende las clases Methanobacteria, Methanococci, Methanomicrobia y Methanopyri. Se encuentran extensamente distribuidos en sedimentos, pantanos anóxicos, lagos, fuentes hidrotermales, aguas residuales y también en el rumen de mamíferos artiodáctilos, intestinos de perros y seres humanos y en el intestino posterior (o proctodeo) de insectos tales como termitas y cucarachas. En contraste con su gran diversidad filogenética, solo pueden usar unos pocos substratos simples, siendo la mayoría de ellos compuestos C1 como H2/CO2, metanoato, metanol o metilamina, aunque cualquier especie concreta solo es capaz de utilizar dos o tres de ellos. Algunos de ellos también son hipertermófilos o acidófilos. Comprende unos treinta géneros.

Acidófilos extremos 

Es un pequeño grupo de organismos (clase Thermoplasmata) que contiene a los hiperacidófilos más extremos conocidos, Picrophilus, con un pH óptimo de 0,7, pudiendo crecer a -0,06 y morir a valores de pH mayores de 4,0. La mayoría son termófilos y viven en manantiales sulfurosos y pilas de carbón encendidas. Incluye los géneros Ferroplasma, Picrophilus y Thermoplasma.

Hipertermófilos 

Es un pequeño grupo de organismos que viven en ambientes extremadamente calientes como fuentes hidrotermales, sedimentos abisales calientes y depósitos de petróleo calientes. Comprende las clases Archaeoglobi y Thermococci, más algunos metanógenos y acidófilos. La temperatura óptima de crecimiento e superior a 80 °C, soportando Pyrococcus una temperatura máxima de 105 °C. La mayoría prefiere un pH neutro, aunque Thermococcus alcaliphilus tiene un pH óptimo 9,0 y un máximo de 10,5. Incluye los géneros Archaeoglobus, Ferroglobus, Geoglobus (clase Archaeoglobi), Palaeococcus, Pyrococcus y Thermococcus (clase Thermococci).

Planctónicos 
Los análisis de las secuencias de ARNr recogidas en el agua del mar sugieren que las archaea constituyen una parte importante del plancton oceánico. Estas secuencias genéticas se han clasificado en cuatro grupos, siendo los dos primeros los más ampliamente distribuidos. El grupo I se incluye en Crenarchaeota, mientras que los tres restantes se incluyen en Euryarchaeota. El grupo II es más abundante en las aguas superficiales y está periféricamente relacionado con Thermoplasmata. Los otros dos grupos parecen ser menos abundantes. El grupo III se ha encontrado en aguas por debajo de la zona fótica y también está relacionado con Thermoplasmata. El grupo IV fue descubierto por el Profesor Francisco Rodríguez-Valera y sus colaboradores de la Universidad Miguel Hernández (España). Parece que habitan en las aguas profundas del océano, pues nunca han sido detectados en la superficie y sí en las partes más profundas de la columna de agua.

Cladogramas 

El análisis filogenético proteico también sugiere que la metanogénesis es muy antigua, pues tendría casi 3500 millones de años, obteniéndose el siguiente cladograma:

Una filogenia algo consesuada en el GTDB database y el Annotree es la siguiente:

Otros análisis filogenéticos han sugerido que las arqueas del clado DPANN también pertenecen a Euryarchaeota, estando el filo Nanohaloarchaeota totalmente separado del resto. El clado de DPANN sin Nanohaloarchaeota se ha nombrado "Micrarchaea". La siguiente filogenia resume esta propuesta:

Referencias

Enlaces externos 
 Phylum Euryarchaeota
 NCBI taxonomy page for Euryarchaeota
 Tree of Life Euryarchaeota